Children of the Corn (literalmente, en inglés, Los chicos del maíz o Los niños del maíz) es un relato de Stephen King, publicado por primera vez en 1977.

Children of the Corn o Children of the Korn también puede referirse a:

 Children of the Corn, adaptación cinematográfica del relato de Stephen King, dirigida por Fritz Kiersch y estrenada por primera vez en cines en 1984;
 Children of the Corn II: The Final Sacrifice, segunda entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 1992;
 Children of the Corn III: Urban Harvest, tercera entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 1995;
 Children of the Corn IV: The Gathering, cuarta entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 1996;
 Children of the Corn V: Fields of Terror, quinta entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 1998;
 Children of the Corn 666: Isaac's Return, sexta entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 1999;
 Children of the Corn: Revelation, séptima entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 2001;
 Children of the Corn: Genesis, octava entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 2011;
  Children of the Corn: Runaway, novena entrega de la serie cinematográfica, estrenada en 2018;
 Children of the Corn, telefilme de 2009, basado en el relato original de Stephen King;
 Children of the Korn, una de las canciones del álbum Follow the Leader, de la banda de nu metal KoЯn;
 Children of the Corn, una banda de hip-hop.